Wardle (Grand Manchester)
Wardle (Cheshire)

Graham Wardle (né en 1986), acteur, producteur et photographe canadien